Sirenia:
 Сирени () — загін водних ссавців. 
 Sirenia — норвезька готик-металева група.